Robert Downey se poate referi la:

 Robert Downey, Jr. (n. 1965), actor
 Robert Downey, Sr. (n. 1935), regizor

Vezi și
Robert Downie, scoțian decorat cu Crucea Victoriei pentru aportul său din Primul Război Mondial
Robert Downie (MP) (1771–1841), deputat în Stirling Burghs 1820–30